Menéndez oder Menendez ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Menéndez ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter spanischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Menendo“. Der heute nicht mehr gebräuchliche Vorname Menendo seinerseits war abgeleitet von dem Vornamen Hermenegildo. Außerhalb des spanischen Sprachraums tritt vereinzelt die Form Menendez auf.

Namensträger 
 Adrián Menéndez (* 1985), spanischer Tennisspieler
 Alejandro Mon Menéndez (1801–1882), spanischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Alfonso Menéndez (* 1966), spanischer Bogenschütze
 Álvaro Menéndez Leal (1931–2000), salvadorianischer Lyriker, Erzähler, Dramatiker, Essayist und Journalist
 Andrés Ignacio Menéndez (1879–1962), salvadorianischer General und Politiker, Präsident 1934/1935 und 1944
 Bob Menendez (Robert Mendez; * 1954), US-amerikanischer Politiker (Demokraten)
 Emilio Menéndez del Valle (* 1945), spanischer Rechtswissenschaftler, Diplomat und Politiker (PSOE)
 Enrique Menéndez Ureña (1939–2014), spanischer Philosoph, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und Theologe 
 Erik Menendez (* 1971), US-amerikanischer Mörder, siehe Lyle und Erik Menendez
 Francisco Menéndez Valdivieso (1830–1890), salvadorianischer Politiker, Präsident 1885 bis 1890
 Gonzalo Menendez (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Herminio Menéndez (* 1953), spanischer Kanute

 José Bernardino Menéndez (1919–1974), argentinischer Fußballspieler
 Josefa Menéndez (1890–1923), spanische Ordensschwester und Mystikerin
 Juan Antonio Menéndez Fernández (1957–2019), spanischer Geistlicher
 Luciano Benjamín Menéndez (1927–2018), argentinischer General
 Lyle Menendez (* 1968), US-amerikanischer Mörder, siehe Lyle und Erik Menendez
 Manuel Menéndez (Politiker) (1793–1847), peruanischer Politiker, Präsident zwischen 1841 und 1845
 Manuel Menéndez (1915–1999), argentinischer Bischof
 Marcelino Menéndez y Pelayo (1856–1912), spanischer Historiker und Literaturkritiker
 Marco Menéndez (* 1950), mexikanischer Fußballspieler
 Mario Menéndez (1930–2015), argentinischer Offizier
 Mario Renato Menéndez Rodríguez (* 1937), mexikanischer Verleger und Journalist
 Miguel Ángel Menéndez Reyes (1904–1982), mexikanischer Diplomat
 Norberto Menéndez (1936–1994), argentinischer Fußballspieler
 Osleidys Menéndez (* 1979), kubanische Leichtathletin
 Pedro Menéndez de Avilés (1519–1574), spanischer Admiral und Politiker
 Ramón Menéndez Pidal (1869–1968), spanischer Philologe und Historiker

 Rob Menendez (* 1985), US-amerikanischer Politiker (Demokraten)
 Tato Menéndez (1935–2010), kubanischer Boxer
 Timoteo Menéndez, salvadorianischer Politiker
 Tomás Medina Menéndez (1803–1884), salvadorianischer Politiker, Supremo Director 1848

Einzelnachweise 

Familienname
Spanischer Personenname
Patronym